De naam Gereformeerde Kerk wordt voor verschillende zaken gebruikt:

Landelijke kerkgenootschappen 
 de Nederduitse Gereformeerde Kerk, de officiële ('publieke') kerk van de Republiek der Verenigde Nederlanden, in 1816 hernoemd tot de Nederlandse Hervormde Kerk (de woorden 'gereformeerd' en 'hervormd' werden toen door elkaar gebruikt)
 de Gereformeerde Kerken onder het Kruis, een gezindte in de 19e eeuw
 Sinds 1892 hoofdzakelijk om de Gereformeerde Kerken in Nederland mee aan te duiden, die in 2004 opgegaan zijn in de Protestantse Kerk in Nederland.
 Van 1926 tot 1946 bestonden de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband
 Vanaf 1944 waren er de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (aanvankelijk 'Gereformeerde Kerken onderhoudende Artikel 31')
 De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld), beter bekend als de Nieuwe Vrijgemaakte Kerken, die in 2003 zijn ontstaan uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, geven zichzelf deze naam.
 de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland, een in 2003 opgericht kerkgenootschap.
 de Gereformeerde Kerken Nederland, opgericht 2009.

Plaatselijke kerken
Gereformeerde Kerk is vaak ook de naam van een plaatselijk kerkgenootschap (gemeente) aangesloten is bij een van de bovenstaande kerkverbanden en (met of zonder hoofdletters) van het bijbehorende kerkgebouw. Enkele voorbeelden:
 Gereformeerde kerk (Andijk)
 Gereformeerde kerk (Genderen)
 Gereformeerde kerk ('s Gravenmoer)
 Gereformeerde Kerk (Makkum, 1888-1964)
 in Rijswijk (gemeente Altena, provincie Noord-Brabant):
 Gereformeerde kerk (Rijswijk) (huidig)
 Gereformeerde kerk (Rijswijk, 1931)
 Gereformeerde kerk (Schoonebeek)
 in 's-Gravendeel:
 Ontmoetingskerk ('s-Gravendeel), gebouwd in 1979
 Kerkgebouw Gereformeerde Gemeenten in Nederland ('s-Gravendeel), in 1869 gebouwd als gereformeerde kerk en sinds 1980 eigendom van de GGiN

Zuid-Afrika
Ook in Zuid-Afrika zijn enkele kerkgenootschappen met Gereformeerde Kerk in de naam:
 Gereformeerde Kerk (Zuid-Afrika), de Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika of Dopperkerk
 Gereformeerde Kerk (Pretoria), plaatselijke kerk in Pretoria
 Nederduitse Gereformeerde Kerk (Zuid-Afrika)

Aanvulling
De benaming wordt ook wel gebruikt als verzamelnaam voor alle christelijke stromingen in Nederland die verwant aan of afgeleid zijn van de Nederlandse Hervormde Kerk, zie gereformeerd protestantisme.